10373 MacRobert – asteroide della fascia principale
 Thomas MacRobert – matematico scozzese
 Funzione E di MacRobert – definita per generalizzare la funzione ipergeometrica generalizzata

Pagine correlate 

McRobert